Фамилию д’Эстен, в числе прочих, носили или носят:

 Пьер д’Эстен — священник, декан Коллегии кардиналов (1373—1377)
 Шарль Эктор, граф д’Эстен — французский адмирал времён американской войны за независимость
 Валери Жискар д’Эстен — президент Франции 1974—1981